Desa Sumberpakem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberpakem (administrativ by i Indonesien, lat -8,06, long 113,88), Jawa Timur, 
 Desa Sumberpakem (administrativ by i Indonesien, lat -8,04, long 113,80), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar